Glückskäfer steht für:  	
 Marienkäfer, siehe Marienkäfer	
 Skarabäus